Musekwa ist der Familienname folgender Personen:
 Daudi Musekwa (* 1988), sambischer Fußballspieler
 Emmanuel Musekwa, sambischer Fußballspieler